SQG steht für:
 Schleifenquantengravitation
 Susilo Airport (IATA-Code), Flughafen der Sintang Regency, Kalimantan Barat, Indonesien
 Surface quasigeostrophic equation (Quasigeostrophische Theorie)

Abkürzung